Das Dameneinzel der Olympischen Jugend-Sommerspiele 2018 im Badminton wurde vom 7. bis 12. Oktober ausgetragen. Olympiasiegerin wurde Goh Jin Wei aus Malaysia.

Setzliste 
 Phittayaporn Chaiwan  (Bronze)
 Wang Zhiyi  (Silber)
 Goh Jin Wei  (Gold)
 Jakka Vaishnavi Reddy  (Gruppenphase)
 Maria Delcheva  (Gruppenphase)
 Huang Yin-Hsuan  (Viertelfinale)
 Vivien Sándorházi  (Viertelfinale)
 Tereza Švábíková  (Gruppenphase)

Resultate

Gruppenphase

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Gruppe E

Gruppe F

Gruppe G

Gruppe H

Endrunde

Weblinks 
 buenosaires2018.com

Badminton Dameneinzel
Badminton 2018
Badmintonwettbewerb in Buenos Aires
2018 Dameneinzel
Frauenbadmintonwettbewerb